Erikslund kan syfta på:

 Erikslund (naturreservat) – ett naturreservat i Norrköpings kommun
 Erikslund, Boden – en stadsdel i Boden
 Erikslund, Salems kommun – torp i Salems socken
 Erikslund, Svenljunga kommun – en småort i Kalvs socken i Svenljunga kommun
 Erikslund, Täby – en stadsdel i nordvästra delen av Täby kommun
 Erikslund, Uppsala – en stadsdel i Uppsala
 Erikslund, Västerås – en del av en administrativ enhet i Västerås kommun
 Erikslund Shopping Center – ett köpcentrum i Västerås
 Erikslund, Ånge kommun – en småort i Borgsjö socken i Ånge kommun
 Erikslund, Östersund – en stadsdel i Östersund
 Erikslunds gods – en egendom mellan Vagnhärad och Trosa